Сад, САД:
 Сад — посаженные человеком на ограниченной территории плодовые или декоративные деревья и кустарники.
 Сад — буква арабского алфавита.

Топоним 
 Сад — посёлок городского типа, Синельниковский район, Днепропетровская область.
 Сад — посёлок, Сумский район, Сумская область.
 Сад — деревня в Польше.

В литературе и искусстве 
 Сад — роман (повесть) шведского писателя Магнуса Флорина о Карле Линнее.
 Сад — опера шведского композитора Юнаса Форсселля, написанная по одноимённому роману Магнуса Флорина.
 Фильмы:
 Сад — фильм Николая Досталя (СССР, 1939 год).
 Сад — фильм Владимира Аленикова (СССР, 1973 год).
 Сад — фильм Виталия Четверикова (СССР, 1983 год).
 Сад — короткометражный фильм Александра Кайдановского (СССР, 1983 год).
 Сад — фильм Дерека Джармена (Великобритания — ФРГ — Япония, 1990 год).
 Сад — словацкий художественный фильм 1995 года, снятый словацким режиссёром Мартином Шуликом в сотрудничестве с французской компанией «Арткам Интернешнл».
 Сад — фильм Сергея Овчарова (Россия, 2008 год).
 Сад — фильм Скотта Хэмилтона Кеннеди (США, 2008 год).

Аббревиатура 
 САД, АДср или СрАД — среднее артериальное давление.
 САД — систолическое артериальное давление.
 САД — Североатлантический договор.
 сад — смешанная авиадивизия или смешанная авиационная дивизия.

См. также 
 Маркиз де Сад — французский писатель и философ.
 Северный Сад — населённый пункт.
 садн — самоходный артиллерийский дивизион, самоходно-артиллерийский дивизион.
 Багх — сад в персидских странах.